Чемпионат Германии по футболу 1972/1973

 Чемпионат ГДР по футболу 1972/1973 — сезон 1972/1973 восточногерманской Оберлиги.
 Чемпионат ФРГ по футболу 1972/1973 — сезон 1972/1973 западногерманской Бундеслиги.